Pobrđe (Bratunac), een plaats in de gemeente Bratunac in Bosnië-Herzegovina
 Pobrđe (Kotor), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Kotor
 Pobrđe (Novi Pazar), een plaats in de Servische gemeente Novi Pazar
 Pobrđe (Raška), een plaats in de Servische gemeente Raška